Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2007 проводился в городе Мадрид (Испания) c 24 по 29 сентября 2007 года. Турнир проводился в 3-й раз.

В турнире приняло участие 24 национальных сборных смешанных команды (составленных из двух мужчин и двух женщин).

Чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Уэльса, победившая в финале сборную Дании. Бронзовые медали завоевала сборная Германии, победившая в матче за 3-е место сборную Австрии.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 4 группы (A, B, C, D) по 6 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Затем 8 лучших команд (по 2 лучших из группы) выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе в четвертьфиналах и полуфиналах; победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейк 
  5 : 4

Группа B 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места.

Тай-брейки 
Сначала встречались сборные Италии и Словакии. Во 2-м раунде победитель встречался со сборной Австрии. Победитель 2-го раунда выходил в плей-офф со 2-го места в группе.
  6 : 5 
  10 : 3 

 Группа C 

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф со 2-го места.

 Тай-брейки 
Сначала встречались сборные Венгрии и Финляндии. Во 2-м раунде победитель встречался со сборной Уэльса. Победитель 2-го раунда выходил в плей-офф со 2-го места в группе.
  6 : 5 
  5 : 6  Группа D 

  Проходят в тай-брейки за выход в плей-офф с 1-го и 2-го места.

 Тай-брейки 
За выход из группы с 1-го места встречались сборные Дании и Швеции, за выход со 2-го места — сборные Эстонии и Швейцарии.
  4 : 7   4 : 5 '''

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2007
Кёрлинг в Испании
Спорт в Испании в 2007 году
2007 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Сентябрь 2007 года
кёрлинг